Bonfire ( für Freudenfeuer und Feuer zur Abfallverbrennung) steht für:
 Bonfire, deutsche Heavy-Metal-Band
 Bonfire (Album), Album der Band AC/DC von 1997
 Bonfire (Lied), ein Lied von Felix Jaehn und Alma
 Mars Bonfire, kanadischer Rockmusiker, Autor des Liedes Born to Be Wild
 Bonfire (Spiel), Spiel von Stefan Feld, erschienen im Hall Verlag